Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi d'exhibition de tennis masculin d'Abu Dhabi. Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2013, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2014.

Faits marquants 
 Novak Djokovic remporte le tournoi pour la troisième année consécutive.

Classement 
  Novak Djokovic ( mondial)
  David Ferrer ()
  Rafael Nadal ()
  Jo-Wilfried Tsonga ()
  Andy Murray ()
 Stanislas Wawrinka ()

Tableau 

Dans le match pour la , Andy Murray s'est défait de Stanislas Wawrinka en deux sets (6-3, 6-4).

2014
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2013
Tennis en décembre 2013